Barito désigne en Indonésie, dans le Sud de l'île de Bornéo:
 Le fleuve Barito;
 Les langues barito-mahakam;
 Les langues barito occidentales;
 Les langues barito orientales, trois sous-groupes des langues malayo-polynésiennes occidentales;
 Les langues grand barito, une hypothèse regroupant ces trois sous-groupes;
 le kabupaten de Barito du Sud ;
 le kabupaten de Barito oriental ;
 le kabupaten de Barito du Nord.